Alfons Dresen (1931-2022), footballeur international belge ;
 Helmi Dresen (1892-1941), traductrice et espérantiste estonienne, assassinée par les nazis ;
 Hilda Dresen (1896-1981), poétesse, traductrice et espérantiste estonienne.